

Persone
 Frank Asch (1946) – scrittore e illustratore statunitense
 Gregor Asch, nome anagrafico di DJ Olive (1961) – musicista statunitense
 Peter Asch (1948) – ex pallanuotista statunitense
 Pieter Jansz van Asch (1603-1678) – pittore olandese del Secolo d'oro
 Roland Asch (1950) – pilota automobilistico tedesco
 Sholem Asch, pseudonimo di Szulim Asz, noto anche come Shalom Asch (1880-1957) – scrittore, drammaturgo e saggista polacco naturalizzato statunitense
 Solomon Asch (1907-1996) – psicologo polacco naturalizzato statunitense
 Wilhelmina Catherine von Bremen-Asch, detta Billie (1909-1976) – velocista statunitense

Altro
 Esperimento di Asch – esperimento di psicologia sociale condotto nel 1956 da Solomon Asch
 Il nome tedesco della città di Aš

Pagine correlate
 Ask